Karadayı (televisieserie) - Turkse televisieserie
 Karadayı (Çankırı) - plaats in Turkije